Niemcy:
 Zapel – dzielnica Hagenow
 Zapel – gmina w powiecie Ludwigslust-Parchim, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie

Inne:
 Zapel – zakład produkujący porcelanę elektrotechniczną w Mławie